Wilhelm Sievers kan syfta på:

* Wilhelm Sievers (geograf) (1860–1921), tysk geograf
 Wilhelm Sievers (politiker) (1896–1966), tysk politiker
 Wilhelm Sievers (biskop) (född 1931), tysk biskop